Ла Пуерта Негра има више значења:

 Ла Пуерта Негра (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Пуерта Негра (Каричи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Пуерта Негра (Агва Пријета), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Пуерта Негра (Антигво Морелос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Пуерта Негра (Сајула де Алеман), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику